Карава́ев — русская фамилия. Женская форма . Образована от наименования главного свадебного хлеба у славян — Каравай.

Известные носители

Караваев 
 
 Караваев, Арсений Васильевич (1903—1970) — удмуртский государственный деятель.
 Караваев, Артём Владимирович (род. 1992) — российский хоккеист.
 Караваев, Борис Иванович (1910—1978) — советский дипломат.
 Караваев, Валентин Александрович (1929—2001) — советский режиссёр-мультипликатор.
 
 
 Караваев, Георгий Аркадьевич (1913—1994) — советский государственный деятель.
 Караваев, Денис Константинович (1724 — ?) — казак, соратник Емельяна Пугачёва.
 Караваев, Иван Петрович (1846—1921) — мастер гипсового литья, производитель дымковской игрушки
 Караваев, Игорь Николаевич (род. 1927) — советский борец вольного стиля.
 Караваев, Илья Николаевич (род. 1995) — казахстанский футболист, вратарь.
 Караваев, Константин Семёнович (1894—1978) — советский деятель, депутат Верховного Совета УССР 1-4-го созывов.
 
 Караваев, Николай Михайлович (1890—1979) — советский учёный-химик, геохимик и технолог.
 
 
 Караваев, Сергей Алексеевич (род. 1968) — советский боксёр.
 Караваев, Эдуард Фёдорович (род. 1939) — советский и российский логик и философ.
 Караваев, Элизбар Константинович (род. 1939) — советский и российский кинооператор.



Составные фамилии

См. также 
 Короваев, Иоанн Михайлович (1868—1938) — член IV Государственной думы от Вятской губернии, протоиерей
 Каравай (значения)
 Караваево — название нескольких населённых пунктов